El College Basketball Invitational 2009 fue la segunda edición del College Basketball Invitational. La disputaron 16 equipos, seleccionados entre los que no participaron en el Torneo de la NCAA de 2009 ni en el National Invitation Tournament 2009. Se celebró entre el 17 de marzo y el 3 de abril de 2009, y el campeón fue la Universidad Estatal de Oregón. Los Beavers fueron invitados a la Casa Blanca por el presidente Barack Obama. El entrenador, Craig Robinson, es hermano de la entonces primera dama Michelle Obama.

Cuadro final 

* - Partido con prórroga.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2009
National Invitation Tournament 2009

Enlaces externos 
 Web oficial

Baloncesto en 2009
College Basketball Invitational